Locarno steht für:
 Locarno, Stadt in der Schweiz
 Internationales Filmfestival von Locarno
 FC Locarno, Fußballklub
 Bahnhof Locarno
 Bezirk Locarno, Untereinheit des Kantons Tessin in der Schweiz
 Kreis Locarno, administrative Einheit im Kanton Tessin, Schweiz
 Verträge von Locarno, völkerrechtliche Vereinbarungen 1925
 Locarno-Klassifikation, Designklassifikation
 Das Bettelweib von Locarno, Erzählung von Kleist
 (1937) Locarno, Asteroid des Hauptgürtels